Shaybah – Abqaiq NGL (трубопровід для ЗВГ) – саудійський трубопровід, який транспортує суміш зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) для подальшого розділення.

У 2015 році на супергігантському нафтовому родовищі Шайбах запустили комплекс вилучення ЗВГ, котрий продукує фракцію С2+. Її розділення на окремі складові здійснюється центром фракціонування Ju'aymah, доправлення до якої суміші з Шайбах відбувається за допомогою трубопроводу довжиною 633 км, виконаного в діаметрі 900 мм. Його добова пропускна здатність становить 228 тисяч барелів на добу.

Примітки 

Трубопроводи для зріджених вуглеводневих газів
Еш-Шаркійя